Jméno Julius nosili tři papežové římskokatolické církve. Jméno je latinského původu a vykládá se jako zářící, vlasatý, mladý.

papežové
 sv. Julius I. – pontifik v letech 337–352
 Julius II. tzv. „válečný“ papež – pontifik v letech 1503–1513
 Julius III. – pontifik v letech 1550–1555

další osoby jménem
 Julius

Papežové podle jména